Toponímia:
 Ellsworth (Illinois)
 Ellsworth (Iowa)
 Ellsworth (Maine)
 Ellsworth (Minnesota)
 Ellsworth (Nova Hampshire)
 Ellsworth (Kansas)
 Ellsworth (Wisconsin)
 Muntanyes Ellsworth, serralada de l'Antàrtida.
 Biografies:
 Ellsworth Kelly (Newburgh, Nova York, 1923), pintor i escultor nord-americà.
 Ellsworth Paine Killip (Rochester, 1890 – Redlands, Califòrnia, 1968), botànic estatunidenc